(expression anglaise pour bienvenue à la maison) peut faire référence à :

Cinéma 

 , film muet américain de James Cruze, sorti en 1925 ;
 Welcome Home (1935), film américain réalisé par James Tinling ;
 , film américain de Franklin Schaffner, sorti en 1989 ;
 , comédie australienne d'Andreas Gruber sorti en 2004 ;  
 , titre anglais de , film espagnol de David Trueba, sorti en 2006 ; 
 , film belge de Tom Heene, sorti en 2012 ;  
 , film belge de Philippe de Pierpont, sorti en 2015.

Musique

Chanson 

 , chanson du groupe Metallica (1986) ;

 , chanson de Coheed and Cambria (2005) ;
 , chanson de  (2005) ;
 , chanson de Peters and Lee (1973).

Album 

 , album de 'Til Tuesday (1986) ;

 , album de Brian Littrell (2006) ;
 , album de Carole King (1978) ;
 , album de  (2003) ;
 , album d'Osibisa (1975) ;
 , album de  (2010) ;
 , album de Richard Holmes (1968) ;
 , album de  (1996).

Voir aussi